Чемпиона́т SMScredit.lv Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2014 го́да () — 46-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, проходивший с 21 марта по 8 ноября 2014 года. Этот сезон стал 40-м под названием «Высшая лига», а также 23-м после восстановления независимости Латвии.

Клубы-участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

1 Из-за невыполнения финансовых обязательств, у клубов «Сконто» и «Юрмала» было вычтено по 5 очков.

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первая половина сезона 

1 Из-за отказа футболистов команды выходить на поле «Юрмале» было засчитано техническое поражение.2 Из-за занятости стадиона «Земгальского Олимпийского центра» матч прошёл в Лиепае.3 Матч прошёл в Даугавпилсе.

Вторая половина сезона 

4 За неявку на матч «Сконто» было засчитано техническое поражение.

Пояснения к таблицам

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+7):
 11/06/2014 «Лиепая» — «Юрмала» 7:0
 Самая крупная победа гостей (+7):
 28/08/2014 «Юрмала» — «Вентспилс» 0:7
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 30/04/2014 «Даугава» (Даугавпилс) — «Лиепая» 5:3
 01/11/2014 «Юрмала» — «Сконто» 1:7

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата 

 Лучшими главными судьями были признаны: Андрис Трейманис (Кулдига), Александр Голубев, Александр Ануфриев (оба — Рига).
 Лучшими ассистентами были признаны: Харалдс Гудерманис (Царникава), Алексей Спасёнников, Роман Платонов (оба — Рига).
 Лучшим инспектором был признан Андрей Сипайло (Даугавпилс).

Решения юридических комиссий ЛФФ 
 7 марта 2014 года комиссия ЛФФ по лицензированию клубов отклонила заявку «Сконто» (в связи с имеющимися долгами перед работниками клуба и государственными учреждениями) и даугавпилсской «Даугавы» (в связи с отсутствием у клуба своей юношеской академии) о присвоении лицензии ЛФФ-А, необходимой для участия в сезоне 2014 года.
 20 марта 2014 года комиссия ЛФФ по апелляциям (АК ЛФФ) присвоила обоим клубам лицензию ЛФФ-А.
 20 мая 2014 года комиссия ЛФФ по дисциплинарным делам (ДК ЛФФ) констатировала, что «Сконто» и «Юрмала» не исполняют обязательства перед игроками (на основании заключённых договоров). В связи с этим, клубам был дан срок до 30 мая 2014 года для погашения всех обязательств. 31 мая 2014 года из-за неисполнения данного решения вступил в силу запрет для указанных клубов на регистрацию новых игроков.
 20 июня 2014 года ДК ЛФФ констатировала, «Юрмала» погасила задолженности перед игроками, поэтому с клуба был снят запрет на регистрацию новых игроков.
 2 сентября 2014 года ДК ЛФФ констатировала, что «Сконто» и «Юрмала» повторно в назначенные сроки не исполнили решения комиссии ЛФФ по статусу игроков и переходам, а также решения ДК ЛФФ, за что к обоим клубам ранее были применены разные виды наказания (и предупреждения, и денежные штрафы, и запрет на регистрацию новых игроков). С обоих клубов было снято по 3 очка.
 17 сентября 2014 года АК ЛФФ изменила решение ДК ЛФФ в части применения санкций — с обоих клубов было снято по 1 очку.
 15 октября 2014 года ДК ЛФФ констатировала, что «Сконто» и «Юрмала» повторно в назначенные сроки не исполнили решения комиссии ЛФФ по статусу игроков и переходам, а также решения ДК ЛФФ, за что к обоим клубам ранее были применены разные виды наказания (и предупреждения, и денежные штрафы, и запрет на регистрацию новых игроков, и снятие очков). С обоих клубов было снято по 4 очка:
 со «Сконто» по 1 очку за:
 неисполнение решения о выплате зарплаты Кириллу Шевелёву;
 неисполнение решения о выплате зарплаты Наурису Булвитису;
 неисполнение решения о выплате зарплаты Владиславу Овсянникову;
 неисполнение решения об уплате денежного штрафа за различные нарушения регламента чемпионата;
 с «Юрмалы» по 1 очку за:
 неисполнение решения о выплате зарплаты Павлу Михадюку;
 неисполнение решения о выплате зарплаты Максиму Рафальскому;
 неисполнение решения о выплате зарплаты Дмитрию Халвитову;
 неисполнение решения об уплате денежного штрафа за различные нарушения регламента чемпионата.
 24 октября ДК ЛФФ на основании заявления полиции о решении признать подозреваемыми Евгения Клопова, Ивана Табанова, Александра Власова и Евгения Космачёва и применить к ним меру пресечения (запрет на занятие определённой деятельностью), решила запретить указанным лицам (техническому директору даугавпилсской «Даугавы» Е. Клопову, главному тренеру команды И. Табанову, футболистам команды А. Власову и Е. Космачёву) участвовать в каких-либо мероприятиях, связанных с футболом, в том числе участвовать в играх тех турниров, которые организует ЛФФ, а также находиться в раздевалках, технической зоне, участвовать в пресс-конференциях, попадать на стадионы, а также осуществлять функции по подготовке футбольной команды. Данное решение в силе до последующих решений правоохранительных органов в отношении указанных физических лиц.
 21 ноября 2014 года АК ЛФФ оставила в силе решение ДК ЛФФ.

Турнирное положение в чемпионате дублёров

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2014
 Вторая лига Латвии по футболу 2014
 Кубок Латвии по футболу 2014/2015
 Суперкубок Латвии по футболу 2014
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2014

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига»
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

2014
Футбол в Латвии в 2014 году
Латвия